2 miejscowości w Polsce: 
 Ciechomin – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Wola Mysłowska 
 Ciechomin – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Aleksandrów